Paternoster (lat. pater noster „unser Vater“) ist:

 Vaterunser, die ersten Worte des Gebets in lateinischer Sprache
 ein Motiv für Glockengeläut-Dispositionen (diatonische Tonfolge aus drei Ganztönen, z. B. c1–d1–e1)
 eine Wappenfigur in der Heraldik, siehe Rosenkranz (Heraldik)
 Paternosteraufzug, Transportsystem mit mehreren vorn offenen Kabinen, die in verschiedene Richtungen laufen
 Paternosterlager
 Paternoster (Angeln), Vorfach mit mehreren Ködern
 PaterNoster, ein Kartenspiel
 Noria (Verdun), auch Paternoster-Prinzip, französisches Verteidigungssystem bei der Schlacht um Verdun

Geografisches:
 Paternoster, historischer Name der estnischen Insel Viirelaid, 
 Paternoster (Südafrika), Dorf in der Gemeinde Saldanha Bay, Distrikt Westküste, Provinz Westkap
Bauwerke
 Pater Noster (Leuchtturm), ein Leuchtturm in Schweden
 Paternoster Square, ein Gebiet in London
 Paternoster Valley, Tal auf Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis

Paternóster oder Paternoster ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Paternoster (1919–2012), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Fernando Paternóster (1903–1967), argentinischer Fußballspieler
 Henri Paternóster (1908–2007), belgischer Fechter
 Letizia Paternoster (* 1999), italienische Radsportlerin

Siehe auch:
 Paternostro